TNL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ternopol (Ucraina)